Келадон — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Келадон — сын Милета и Дойи;
 Келадон — лапиф, упомянутый у Овидия;
 Келадон — египтянин, упомянутый у Овидия.